Ставка рефинансирования ФРС
 Ставка рефинансирования в России

Рефинансирование